Varbla (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Varbla (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna